Sonim steht für:

 Sonim (Valpaços), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Valpaços, Portugal
 Sonim Son, eine japanische Sängerin und Schauspielerin
 Sonim Technologies, eine Herstellerin von Mobiltelefonen